Sutra hace referencia a varios artículos:

Textos
 Sutra (budismo), basados en los discursos del Buda.
 Sutra (hinduismo), textos sagrados del hinduismo.

Palabras en sánscrito